Lino, en esta enciclopedia, puede hacer referencia a:

 El lino textil, una fibra de origen vegetal.
 El lino (color), el color amarillo grisáceo pálido.
 
También, puede referirse a los siguientes fitónimos:

 El nombre vulgar de las plantas herbáceas del género Linum, de la familia de las lináceas:
 Linum bienne.
 Linum catharticum.
 Linum narbonense.
 Linum usitatissimum, empleada para el lino textil.
 Linum suffruticosum.
 El nombre vulgar de Hypericum linariifolium (también llamado «linillo de Badajoz»), una planta de la familia Hypericaceae.

Asimismo, como nombre de pila, puede hacer referencia a:

 Lino (nombre), nombre de pila masculino.
 Lino (mitología), instructor de música del mítico héroe griego Heracles.
 Lino (papa), primer obispo de Roma después de Pedro según la tradición católica.

Del mismo modo, como apellido, puede referirse a las siguientes personas:

 Acácio Lino, pintor portugués.
 Hernán Lino, futbolista ecuatoriano.
 Mário Lino, político portugués.
 Pascal Lino, ciclista francés.

Además, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Puerto de Haza del Lino, orónimo de España.
 Lino Lakes (Minnesota), ciudad de Estados Unidos.